

Aziende 
 Merck KGaA, (nota negli Stati Uniti ed in Canada come EMD, da Emanuel Merck, Darmstadt) è un'azienda chimico-farmaceutica tedesca fondata nel 1668
 Merck-Serono Biopharmaceuticals S.A. – divisione farmaceutica della Merck KGaA, nota anche (negli Stati Uniti) come EMD Serono (non associata in alcun modo alla Merck & Co.)
 Merck & Co. (o MSD, Merck Sharp & Dohme fuori dagli Stati Uniti e dal Canada) – azienda farmaceutica creata negli Stati Uniti a partire da beni ceduti dalla Merck KGaA dopo la prima guerra mondiale

Persone 
 Johann Heinrich Merck (1741-1791) – scrittore e letterato tedesco